Mírame puede referirse a:

"Mírame", canción de Mayré Martínez;
"Mírame", canción de Timbiriche;
Mírame, álbum de Manuel Landeta;
Mírame, álbum de María Conchita Alonso;
Mírame, álbum de Marbella Corella;
Mírame Televisión, cadena de televisión española;